Sezon 2015 w Blancpain Sprint Series – trzecia edycja serii wyścigowej Blancpain Sprint Series. Sezon rozpoczął się 6 kwietnia na torze Nogaro, a zakończył się 11 października w Zandvoort, po rozegraniu 7 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje generalne

Kierowcy

Puchar Pro-Am

Puchar Silver

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Blancpain Sprint Series

2015 w sportach motorowych